Jméno Frankenstein se obvykle vztahuje k různým aspektům románu, který v 19. století napsala Mary Shelleyová. Patří sem:

 Frankenstein – román Mary Shelleyové z roku 1818 s podtitulem Moderní Prométheus
 Viktor Frankenstein – literární a filmová postava, hlavní hrdina románu Mary Shelleyové a děl od něj odvozených
 Frankenstein (monstrum) – postava z románu Mary Shelleyové, monstrum, které vyrobil Viktor Frankenstein

geografické pojmy
 Frankenstein (hrad) – hrad v německém Hesensku
 Frankenstein (vesnice) – vesnice v Rýnské Falci v Německu
 německé pojmenování dnes polského města Ząbkowice Śląskie
 historické pojmenování osady Podhájí, části města Rumburk

jiný význam
 Frankenstein (píseň) – píseň skupiny The Edgar Winter Group
 Frankenstein se může rovněž vztahovat k německému šlechtickému rodu Frankensteinů

filmy
 Frankenstein (film, 1931) – film z roku 1931
 Frankenstein (film, 1992) – film z roku 1992
 Frankenstein (film, 1993) – film z roku 1993
 Frankenstein (film, 1994) – film z roku 1994
 Frankenstein (film, 2004) – televizní film z roku 2004
 A Frankenstein stvořil ženu
 Odpoutaný Frankenstein, též Frankenstein Unbound – americký film z roku 1990
 Já, Frankenstein
 Frankenstein 70
 Frankensteinův duch
 Frankensteinův dům
 Frankensteinův syn

Související články 
 Frankenweenie – krátký film Tima Burtona z roku 1984 na motivy Frankensteina